Filitjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Filitjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Filitjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (21,3 ha)
Lill-Filitjärnen, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn